TWF est  un sigle qui peut faire référence à : 

Transformation World File, format de fichier .TWF

Trampoline Wrestling Federation, une ancienne fédération de catch